Yapacaní puede referir a:
 Villa Yapacaní, localidad boliviana situada en la Provincia de Ichilo, departamento de Santa Cruz;
 San Juan de Yapacaní, localidad boliviana situada en la Provincia de Ichilo, departamento de Santa Cruz, donde hay inmigrantes japoneses, una población pujante; o
 Yapacaní, río de la cuenca amazónica en Bolivia.